Diodora habanensis är en snäckart som beskrevs av Christiaens 1975. Diodora habanensis ingår i släktet Diodora och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
habanensis